Верещинський
 Антоній Верещинський (1878—1948) — польський юрист, професор, ректор Львівської політехніки.
 Йосиф Верещинський (1530 або 1539—1598) — руський церковний та суспільно-політичний діяч Речі Посполитої. Римо-католицький проповідник і публіцист, мислитель-гуманіст, письменник.
 Верещинський Микола Михайлович (1793—1882) — український етнограф-фольклорист, педагог, меценат.
 Верещинський Сергій Анатолійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився у процесі російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Кир'ян-Верещинський Олександр Павлович (*1940) — бандурист, педагог, член Національної спілки кобзарів України.

Прізвища